České jméno Jiří Kvapil nese více různých osobností:

 Jiří Kvapil (herec) – český herec
 Jiří Kvapil (cyklokrosař) – československý cyklokrosař